Paratomellidae är en familj av plattmaskar. Paratomellidae ingår i klassen Acoela, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paratomellidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Paratomellidae